Василла:

 Василла — город, расположенный на территории баро Матануска-Суситна (Аляска, США).
 Василла — государственный гражданский аэропорт города Уасилла (Аляска), США.